Miejscowości w Polsce

 Kujawa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek
 Kujawa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Kujawa – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin
 Kujawa - osada, folwark we wsi Lenarty w woj. warmińsko-mazurskim, w dawnym powiecie oleckim